Garcia Fernandes Manrique de Lara foi um nobre do Reino de Castela e o 5.º Senhor de Amusco, actual município da Espanha na província de Palência, comunidade autónoma de Castela e Leão.

Relações familiares 
Foi filho de Pedro Manrique de Lara (?-1323) 4.º Senhor de Amusco e de Teresa de Sotomayor. Casou por duas vezes, a primeira com Urraca de Leyva, de quem teve:

Pedro Manrique de Lara, 6.º Senhor de Amusco casado com Teresa de Cisneros.

O segundo casamento foi com Teresa Vázquez de Toledo, de quem teve:

Garcia Manrique de Lara, Senhor de Estar casou com Isabel Enriquez e Haro filha de Enrique Enriquez, 2.º Senhor de Villalba e de Teresa de Haro,
Diego Gómez Manrique de Lara (1355 -?), 7.º Senhor de Amusco e de Juana de Mendoça e Ayala,
Teresa Manrique de Lara casou com João Ramires de Arellano, Senhor de Los Cameros.

Ver também 
Lista de senhores de Amusco

Nobres da Espanha